Ishak bezeichnet:
 Ishak (Vorname), ein Vorname, auch mit der Form İshak
 eine Variante des Vornamens Ishaq
 Die Eigenbezeichnung des indigenen nordamerikanischen Indianervolks der Atakapa

Ishak ist der Familienname folgender Personen:
 Mikael Ishak (* 1993), schwedischer Fußballspieler
 Mustapha Ishak-Boushaki (* 1967), theoretischer Physiker
 Shahril Ishak (* 1984), singapurischer Fußballspieler
 Yusof bin Ishak (1910–1970), singapurischer Politiker und Staatspräsident

Siehe auch:
 Isaaq
 Isaak